TAPI ( — интерфейс программирования приложений для телефонии) — позволяет подключать ПК, работающие под управлением Windows, к системам передачи голосовой информации — офисным телефонным станциям, аналоговым телефонным каналам. Благодаря этому пользователи получают возможность сочетать речевые переговоры с обменом компьютерными данными.

Архитектура TAPI 
В состав TAPI входят:
 Динамически подключаемая библиотека TAPI — определяет уровень абстракции, отделяющий приложения от поставщиков услуг. Библиотека загружается в адресное пространство приложения и устанавливает связь по протоколу RPC с сервером TAPI. Начиная с версии 3.0, библиотека также создаёт объект поставщика медиа-услуг (MSP) и связывается с ним по интерфейсу MSPI.
 Сервер TAPI — отслеживает ресурсы связи, доступные на локальной машине, связывается с поставщиками услуг телефонии (TSP) через интерфейс TSPI.
 Поставщик услуг телефонии — динамически подключаемые библиотеки для управления коммуникационными устройствами. Выполняются отдельным потоком в контексте сервера TAPI.
 Поставщик медиа-услуг — набор COM-объектов для управления медиаданными. Для связи между MSP и TSP используется виртуальная связь через библиотеку и сервер TAPI.

История

Ссылки 
 Telephony API
 Что такое TAPI, и с чем его едят?

Телефония
Windows API